Simeon I van Alexandrië, koptisch patriarch van Alexandrië (689-701)
 Simeon I van Bulgarije, vorst van Bulgarije (893-927)
 Simeon I (maronitisch patriarch), patriarch van de maronitische kerk (1245-1277)
 Simeon I van Trebizonde, patriarch van Constantinopel (1466, 1471-1474, 1481-1486)